Ruths ist der Familienname folgender Personen:

 Amelie Ruths (1871–1956), deutsche Malerin und Grafikerin
 Christoph Ruths (1851–1922; Pseudonyme: Alexander Vulcanus, Alexander Lichtenberg, Alexander Ruths), deutscher Schriftsteller, Psychologe und Astronom
 Heinrich Ruths (1869–1935), deutscher Diplomlandwirt
 Johannes Ruths (1879–1935), schwedischer Ingenieur und Erfinder
 Kurt Ruths (1927–1997),  deutscher Chemiker und Unternehmer
 Valentin Ruths (1825–1905), deutscher Landschaftsmaler und Lithograf

Siehe auch:
 Rutz